Ма́мут, або мамонт (лат. Mammuthus) — рід вимерлих тварин з родини слонових (Elephantidae).
 Мамут критський карликовий (лат. Mammuthus creticus), з родини слонові — вимерлий викопний карликовий мамут, що мешкав на Криті. 
 Мамут карликовий (лат. Mammuthus exilis) — вимерлий вид із родини слонових.
 Мамут найвеличніший або косматий мамут (лат.Mammuthus primigenius) — вид вимерлих тварин з родини слонових.
 Мамут південний (п. мамонт / п. слон; лат. Mammuthus meridionalis) — вимерлий вид ссавців родини слонові.
 9879 Мамут, 9879 Ма́мут (9879 Mammuthus) — астероїд головного поясу, відкритий 12 серпня 1994 року.

персоналії 
 Мамут Євген Шамаєвич (англ. Eugene Mamut) — український і американський фахівець з кінематографічних спецефектів.
 Рефатов Мамут, Маму́т Рефа́тов (крим. Mamut Refatov; Бахчисарай ) — кримськотатарський, музикант, поет, співак. 
 Муса Мамут, Муса́ Маму́т (нар. 20 лютого 1931, Узунджи, Балаклавський район, Севастопольська міська рада — пом. 28 червня 1978, Сімферополь, УРСР) — кримськотатарський  громадський активіст.
 Мамут-Бай, Фурма́нове (до 1945 року — Мамут-Бай; крим. Mamut Bay) — село Сакського району Автономної Республіки Крим. 
 Мамут Чурлу, Мамут Юсуфович Чурлу (нар. 1 березня 1946) — мистецтвознавець кримськотатарського походження. 
 Рустем Мамут оглу Аблятіфов (крим. Rüstem Mamutoğlu Ablâtif; нар. 3 грудня 1964, м. Одеса) — український кримськотатарський громадський діяч.

залізниця 
 Мамут (роз'їзд) (раніше Дюрмень) — роз'їзд на півночі Кримського півострова біля села Вітвисте. 
 Мамут (станція) — вантажно-пасажирська залізнична станція Кримської дирекції Придніпровської залізниці.